Новогребельська сільська рада — Вінницька область, Калинівський район
 Новогребельська сільська рада — Київська область, Бородянський район
 Новогребельська сільська рада — Сумська область, Роменський район
 Новогребельська сільська рада — Черкаська область, Жашківський район
 Новогребельська сільська рада — Чернігівська область, Прилуцький район